Santa Regina bezeichnet:

 Santa Regina (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Santa Regina (Uruguay), Ort in Uruguay